Naselja u BiH:
 Prisika (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići
 Prisika (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Gornja Prisika, naselje u općini Tomislavgrad

Naselje u Mađarskoj:
 Prisika (Kiseški, Mađarska) (mađ. Peresznye), selo gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj (Kiseški kotar).